GRF steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde
 Großer Roter Fleck, ein auffallender ovaler Antizyklon in der Atmosphäre des Jupiter, siehe Jupiter (Planet) #Wetter
 Groupement des radiodiffuseurs français, siehe Liste der öffentlich-rechtlichen HD-Programme in Europa

.grf steht als Abkürzung für:
 eine Dateinamenserweiterung, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/G

Abkürzung